ARL (Aquitaine Radio Live), initialement dénommée Association Radiophonique du Langonnais est une radio locale privée française créée en 1984. Elle diffuse ses programmes sur une partie de la Nouvelle-Aquitaine. Sa grille d'antenne s'articule autour de l'information locale, de la musique et du sport, à destination des 24 - 60 ans et plus. Elle fait partie des Indés radios.

Le siège et les studios de la radio se situent Place des Carmes à Langon (Gironde).

Diffusion 
La diffusion d’ARL est étendue dans les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne :

 Bordeaux - 96.2 FM et DAB + - canal 7A
 Arcachon - DAB + - canal 11C
 Libourne - 95.9 FM
 Langon - 92.9 FM
 Agen / Nérac - 98.1 FM
 Marmande - 90.0 FM

Notes et références 

Entreprise ayant son siège en Gironde
Entreprise des médias ayant son siège en France
Radio en Nouvelle-Aquitaine
Radio à Bordeaux
Station de radio locale en France
Langon (Gironde)
Station de radio en français
Station de radio fondée en 1984
Les Indés Radios